Книга Даниила может означать:
 Книга пророка Даниила — книга Ветхого Завета Библии, 35-я часть Танаха.
 Книга Даниэля () — роман Эдгара Доктороу.
 Книга Даниэля () — драматический мини-сериал 2006 года телекомпании NBC.
 Книга Даниила (фильм) — фильм 2013 года.